Nils Wallin kan avse:

* Nils Wallin (ingenjör)
 Nils Wallin (målare)
 Nils L. Wallin